Parvaneh est un prénom féminin persan signifiant « papillon », notamment porté par :
 Parvaneh Pourshariati, historienne iranienne ;
 Parvaneh Salahshouri (née en 1964), femme politique iranienne.

 Yasmin Parvaneh, mannequin britannique connue sous le nom de Yasmin Le Bon.

 Parvaneh, un morceau de l'album Londinium du groupe Archive.

Voir aussi